John Wood  – compositore di epoca rinascimentale
 John Wood  – attore inglese
 John Wood  – canoista canadese
 John Wood  – game designer ideatore del videogioco The Amazing Spider-Man
 John Wood  – attivista statunitense
 John C. Woods  – militare statunitense denominato "Boia".